Brusca steht für:
 Giovanni Brusca, früherer Angehöriger der Cosa Nostra
 Brusque (Aveyron), Gemeinde in Frankreich, auf Okzitanisch